Джа́стин Чэ́твин (; род. 31 октября 1982, Нанаймо, Британская Колумбия, Канада) — канадский актёр. Наиболее известен по ролям в фильмах «Война миров» (2005), «Невидимый» (2007), «Драконий жемчуг: Эволюция» (2009), а также по телесериалу «Бесстыжие».

Биография 
Чэтвин родился в Нанаймо, Британская Колумбия, в семье Cюзанн, художницы, и Брайана Чэтвин, инженера. Он был воспитан в католичестве вместе с двумя сёстрами, Брианной и Клэр. Чэтвин изучал торговлю в Университете Британской Колумбии, а в свободное время брал уроки актёрского мастерства. Он переехал в Лос-Анджелес в 2005 году, и некоторое время жил вместе с актёром Ноэлем Фишером, ещё до съёмок в телесериале «Бесстыжие».

Карьера

Личная жизнь 
С 2005 по 2009 год Чэтвин состоял в отношениях с актрисой Молли Симс. Он также встречался с Эддисон Тимлин.

Фильмография

Примечания